Боголюбов, Алексей: Боголюбов, Алексей Николаевич (1911—2004) — советский и украинский учёный-математик и механик, член-корреспондент АН УССР. 
 Боголюбов, Алексей Петрович (1824—1896) — российский живописец-маринист.
 Боголюбов, Алексей Сергеевич (1932—1990) — советский арабист, историк, востоковед.
 Боголюбов, Алексей Степанович — псевдоним Архипа Петровича Емельянова (1852—1880?), народника, получившего известность в связи с делом Веры Засулич.